Антоновский сельский совет () — входит в состав
Горностаевского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Антоновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Антоновка 
 с. Зирка

Примечания